Kateryna Bondarenko era la detentrice del titolo, ma non ha preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Margarita Gasparyan ha sconfitto Anastasia Potapova con il punteggio di 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Irina-Camelia Begu (primo turno)
 Vera Lapko (quarti di finale)
 Tamara Zidanšek (primo turno)
 Stefanie Vögele (primo turno)

  Tatjana Maria (secondo turno)
  Anna Karolína Schmiedlová (quarti di finale)
  Evgeniya Rodina (secondo turno)
  Dalila Jakupovič (quarti di finale)

Wildcard 

  Nigina Abduraimova (primo turno)
  Anna Kalinskaya (primo turno)

  Vera Zvonarëva (secondo turno)

Qualificate 

  Anastasia Potapova (finale)
  Ivana Jorović (secondo turno)

  Fanny Stollár (quarti di finale)
  Dejana Radanović (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Tashkent Open 2018